Existuje více významných lidí se jménem a příjmením Jan van Ruysbroek (též Ruysbroeck aj.):

 Jan van Ruysbroek (1293–1381) – vlámský teolog, mystik a spisovatel
 Jan van Ruysbroeck – vlámský architekt začátku 15. století; jeho nejznámějším dílem je věž bruselské radnice.